Llista de masies i altres construccions relacionades del sud del Ripollès (municipis de Campdevànol, Gombrèn, les Llosses, Ogassa, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Ripollès
 Llista de rellotges de sol del Ripollès

Ripolles Sud
 Sud